Малая Степановская — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Ершовского, с точки зрения административно-территориального деления — в Ершовский сельсовет.

Расположена у впадения реки Лагмач в Шекснинское водохранилище.

Деревня Малая Степановская образована 28 марта 2005 года.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района